Bytom Odrzański (stad), stad in Polen
 Bytom Odrzański (gemeente), gemeente in Polen